Рясное — название населённых пунктов:

Россия 
 Рясное — упразднённое село в Хабарском районе Алтайского края.
 Рясное — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Рясное — село в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

Украина 
 Рясное — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Рясное — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Рясное — село в составе города Горловка Донецкой области.
 Рясное — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Рясное — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Рясное — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Рясное — село в Золочевском районе Харьковской области.

См. также 
 Рясное-Русское